Municipio de Platte puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Platte (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Platte (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Platte (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Platte (condado de Benzie, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Benzie.
 Municipio de Platte (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.
 Municipio de Platte (condado de Andrew, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Andrew.
 Municipio de Platte (condado de Buchanan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Platte (condado de Clay, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Platte (condado de Clinton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Platte (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.
 Municipio de Platte (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Platte (condado de Dodge, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dodge.